Die Badminton-Afrikameisterschaft 2018 fand vom 16. bis zum 18. Februar 2018 in Algier statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Georges Paul (Champion)
 Ahmed Salah (3. Runde)
 Adham Hatem Elgamal (3. Runde)
 Aatish Lubah (Halbfinale)
 Clement Krobakpo (Halbfinale)
 Abdelrahman Abdelhakim (3. Runde)
 Emmanuel Donkor (Viertelfinale)
 Habeeb Temitope Bello (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Kate Foo Kune (Champion)
 Dorcas Ajoke Adesokan (Finale)
 Hadia Hosny (Halbfinale)
 Aisha Nakiyemba (Viertelfinale)
 Doha Hany (Halbfinale)
 Linda Mazri (3. Runde)
 Halla Bouksani (Viertelfinale)
 Zainab Momoh (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Herrendoppel

Setzliste 
 Aatish Lubah / Georges Paul (2. Runde)
 Abdelrahman Abdelhakim / Ahmed Salah (Halbfinale)
 Chongo Mulenga / Kalombo Mulenga (2. Runde)
 Mohamed Abderrahime Belarbi / Adel Hamek (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Doha Hany / Hadia Hosny (Finale)
 Halla Bouksani / Linda Mazri (Halbfinale)
 Aurelie Marie Elisa Allet / Kobita Dookhee (Viertelfinale)
 Zainab Momoh / Peace Orji (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Emmanuel Donkor / Stella Koteikai Amasah (2. Runde)
 Joseph Abah Eneojo / Peace Orji (Finale)
 Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (Halbfinale)
 Koceila Mammeri / Linda Mazri (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Medaillenspiegel

Weblinks 
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=0D982F87-7237-47FB-B3A9-563BFD7E7D1C

2018
Afrikameisterschaft 2018
Afrikameisterschaft 2018